Bayerische Flugzeugwerke kan syfta på:

Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW) – ett tyskt företag grundat 1916 och bytte 1922 namn till Bayerische Motoren Werke, se BMW:s historia
Bayerische Flugzeugwerke – ett tyskt företag grundat 1923 i Augsburg och bytte 1938 namn till Messerschmitt AG